Pfarrkirche Lutzmannsburg steht für folgende Kirchen in Lutzmannsburg, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland:

 Katholische Pfarrkirche Lutzmannsburg (Hl. Veit)
 Evangelische Pfarrkirche Lutzmannsburg